Friedemann wird sowohl als männlicher Vorname als auch als Familienname gebraucht.

Herkunft und Bedeutung 
Als Frithuman oder Fridman ist der Name spätestens für das 14. Jahrhundert belegt.

Sein erstes Element ist althochdeutsch fridu, Friede, Schutz, Sicherheit. Dessen ursprünglicher Sinn ist wohl weniger in der modernen und eventuell ethisch gefärbten Bedeutung des Wortes Frieden zu suchen. Wahrscheinlicher bezieht es sich auf den umfriedeten Besitz, es kann eine rechtliche oder eine sakrale Komponente besitzen.

Der zweite Teil des Namens -mann geht wohl zurück auf althochdeutsch man, Mensch, Mann, Krieger; es hat hier jedoch sehr wahrscheinlich nur noch die Funktion eines Diminutivs (verkleinernde Koseform). So kann Friedemann (wie Fridolin) eine Koseform von Namen sein wie Friedbert, Friedhelm oder Friedrich.

Namenstag 
Einen eindeutig festgelegten Namenstag scheint es nicht zu geben. So wird vom 29. November, auf Friedrich von Regensburg zurückgehend, der 5. März als auch vom 18. Juli mit Hinweis auf den Namenstag des Friedrich berichtet.

Bekannte Namensträger

Vorname 
 Friedemann Bedürftig (1940–2010), deutscher Journalist und Autor
 Friedemann Berger (1940–2009), deutscher Schriftsteller
 Friedemann Beyer (* 1955), deutscher Redakteur und Publizist
 Friedemann Buddensiek (* 1967), deutscher Philosoph
 Friedemann Dähn (* 1958), deutscher Cellist, Experimentalmusiker und Medienkünstler
 Friedemann Derschmidt (* 1967), österreichischer Künstler
 Friedemann Friese (* 1970), deutscher Spieleautor
 Friedemann Fromm (* 1963), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Friedemann Gottschick der Ältere (1928–2022), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Friedemann Graef (* 1949), deutscher Musiker
 Friedemann Grieshaber (* 1968), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Friedemann Hahn (* 1949), deutscher Maler
 Friedemann Hinz (* 1975), deutscher Punkmusiker und -sänger
 Friedemann Immer, deutscher klassischer Trompeter
 Friedemann Kupsa (* 1943), österreichischer Cellist
 Friedemann Layer (1941–2019), österreichischer Dirigent, Generalmusikdirektor des Nationaltheaters Mannheim
 Friedemann Mattern (* 1955), deutscher Informatiker
 Friedemann von Münchhausen der Ältere (1865–1936), deutscher Kommunalpolitiker
 Friedemann Nauck (* 1955), deutscher Palliativmediziner
 Friedemann W. Nerdinger (* 1950), deutscher Psychologe
 Friedemann Pfäfflin (* 1945), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Friedemann Rex (1931–2022), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Friedemann Schrenk (* 1956), deutscher Paläoanthropologe
 Friedemann Schulz (1945–2016), deutscher Hörspiel- und Drehbuchautor
 Friedemann Schulz von Thun (* 1944), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Friedemann Steiger (* 1938), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Friedemann von Stockhausen (* 1945), deutscher Maler, Fotograf und Hochschullehrer
 Friedemann Strube (* 1939), deutscher Musik-Verleger
 Friedemann Weise (* 1973), deutscher Liedermacher, Satiriker und Autor
 Friedemann Johannes Wieland (* 1969), deutscher Organist und Kantor
 Friedemann Witecka (* 1951), deutscher Gitarrist, tritt unter dem Namen Friedemann auf

Zweitname
 Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784), deutscher Komponist und ältester Sohn Johann Sebastian Bachs
 Ernst-Friedemann Freiherr von Münchhausen (1906–2002), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Louis Friedemann Thiele (* 1981), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Familienname 
 Arturo Friedemann (1893–?), chilenischer Radsportler
 Carl Friedemann (1862–1952), deutsch-schweizerischer Komponist, Dirigent und Musiker
 Friedrich Traugott Friedemann (1793–1853), Archivdirektor und nassauischer Landtagsabgeordneter
 Gunnar Friedemann (1909–1944), estnischer Schachmeister
 Hans Friedemann (um 1600), Bildhauer der Erfurter Renaissance- und Frühbarockplastik
 Herbert Friedemann, deutscher Poolbillardspieler
 Horst Friedemann (1932–2022), deutscher Sportjournalist
 Hugo Friedemann (1840–?), deutscher Lehrer und Autor
 Jens Friedemann (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johannes Friedemann (Pianist), deutscher Pianist

 Käte Friedemann (1874–?), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Lilli Friedemann (1906–1991), deutsche Violinistin, Improvisatorin und Pädagogin
 Matthias Friedemann (* 1984), deutscher Radsportler
 Maria Friedemann (1912–1999), deutsche Juristin und Politikerin (CDU)
 Max Friedemann (1905–1986), deutscher Kommunist in der Résistance
 Olga Friedemann (1857–1935), deutsche Frauenrechtlerin und Hauswirtschaftsleiterin
 Ulrich Friedemann (1877–1949), deutscher Arzt und Infektiologe

Fiktive Figuren 
 Edmund Friedemann Dräcker, fiktiver deutscher Diplomat
 Friedemann, Protagonist in dem gleichnamigen Kinderbuch von Simone Hennig und Sabine Büchner
 Johannes Friedemann, Hauptperson in Thomas Manns Novelle Der kleine Herr Friedemann

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname